
Termin -{nonanol}- ima više značenja.

 1-Nonanol
 2-Nonanol
 3-Nonanol
 4-Nonanol
 5-Nonanol